Эврит, Еврит — несколько персонажей древнегреческой мифологии. Может означать:

 Еврит (царь Эхалии) — царь Эхалии в Фессалии (или на Евбее), искусный стрелок.
 Эврит — один из ста пятидесяти змееногих гигантов. Сын Урана и Геи, брат гекатонхейров, циклопов и титанов. Убит Дионисом.
 Еврит (сын Гермеса) — один из аргонавтов, сын Гермеса и Антианиры, брат-близнец Эхиона.
 Еврит (сын Актора) — один из Молионидов, сын либо Посейдона, либо Актора и Молионы, дочери Авгия. Вместе с братом, Ктеатом, был убит Гераклом.
 Эврит — кентавр, пытавшийся похитить со свадьбы Гипподамию, невесту Пирифоя, друга Тесея.
  — сын Авгия.

Другое
 Эврит (философ) (ок. 400 до н. э.) — древнегреческий философ, досократик, пифагореец.
 Еврит или Еврейский камень — разновидность гранита-пегматита.
 Эврит — один из пифагорейцев, слушатель Филолая.

См. также 
 Иврит
 Эврита